Fortuné Halna du Fretay (1832-1908), baron, construisit et exploita à partir de 1870 un grand vivier de crustacé dans l'Île Saint-Nicolas dans l'archipel des Glénan, il est le frère de l'archéologue Maurice Halna du Fretay.
 François Halna du Fretay (1891-1963), homme politique français.
 Hippolyte Halna du Fretay (1819-1893), amiral et homme politique français.
 Joseph Charles Halna du Fretay (1812-1881), général français.